Tour de scènes est un festival musical angevin regroupant différents genres (electro, hip-hop, dub, rock et musique acoustique). Créé en 1998, sa dernière édition date de 2009.

Historique 
Coorganisé par l'association Musica et le soutien de la ville d'Angers, le festival Tour de scènes est créé à Angers (Maine-et-Loire) en 1998.

Le festival se déroule en mai et devient, année après année, un évènement culturel régional pour la jeune création artistique musicale émergente en Pays de la Loire. Il offre un moment fort dans la rencontre musicale entre plusieurs genres : electro, hip-hop, dub, rock et musique acoustique.

Trois soirs durant, les festivaliers peuvent alterner les découvertes et les plaisirs. Le festival dispose de plusieurs lieux de scènes extérieures au cœur de la capitale angevine : esplanade du quai Ligny, cloître Toussaint et la place Imbach. Le public se balade entre ces trois lieux festifs, chaque plateau scénique offrant un style musical propre et l'ensemble permettant de profiter d'une diversité musicale.

Le festival accueille entre une trentaine et une cinquantaine de groupes, draine un public régional, .

Des restrictions budgétaires amènent la municipalité d'Angers à supprimer l'édition 2009. L'adjointe à la Culture précise toutefois qu'une partie des fonds habituellement destinées au festival sera redistribuée en soutien financier des groupes de musiques angevins.

Missions 
Projet missionné à dominante artistique, le festival s'est donné pour objectifs :
 de soutenir les jeunes artistes en leur offrant une aide matériel et un encadrement spécialisé ;
 d'offrir, au cœur de la ville, une scène gratuite auprès d'un public jeune et de plus en plus familial ;
 de favoriser les rencontres et les échanges entre jeunes artistes.

Programmation 

La  se déroule du 17 au . Une cinquantaine de groupes s'y produisent, dont Canal Street, Errnest, Zmiya, La Fanfare du Belgistan, Mali Blues, A.S. Potiront, A la gueule du ch'val, Bikini Machine, Lucid Ann, Bullit, Raoul Petite, Puzzle, L'Air du Moleton, Red Lord Eskortt, Bionic Breath Makers, El Barön Brissetti, Dub Orchestra, Sixième Sens, Sweetback, Fanga, Quidam, Trafmen, Khams, Zenzile, Les Minouch'Nawak, One Minute Bus, Guns of Brixton, Miss Goulash.

L'année suivante, du 22 au , le festival reçoit une trentaine de groupes.

Administration 
Le festival Tour de scènes était coorganisé par l'association Musica et le soutien de la ville d'Angers. Marc Ségur en était le programmateur.

Voir aussi

Articles connexes 
 Culture en Maine-et-Loire
 Accroche-Cœurs
 Festival Tempo Rives
 Festival estival de Trélazé

Liens externes 

 Site Tour de scènes (2007)

Notes et références 

Festival de musique en Pays de la Loire
Festival en Maine-et-Loire
Musique à Angers